Guidetti est un patronyme notamment porté par : 
 John Guidetti (né en 1992), footballeur international suédois
 Daria Guidetti, astrophysicienne italienne
 Pierre Guidetti (1878-1927), architecte français
 Antonio Guidetti (1675-1730), architecte du royaume de Naples

Autre
 Lance-grenades Guidetti, un lance-grenade français de la Première Guerre mondiale.

Notes et références